Sem Limite é uma coletânea lançada pela cantora brasileira Cássia Eller em 2001.

Faixas

Álbuns de Cássia Eller
Coletâneas de 2001
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de rock do Brasil